Seznam guvernerjev Oregona.

Guvernerji zvezne države (1859-danes)

Guvernerji začasne vlade Teritorija (1843-1848)

Guvernerji Teritorija (1848-1859)

Oregon